En matemàtiques una taula de multiplicar és una taula matemàtica que s'utilitza per definir una operació multiplicació per a un sistema algebraic.

La taula de multiplicació decimal s'ensenya arreu del món com a part de l'aritmètica elemental, ja que senta les bases per a operacions aritmètiques en el sistema decimal. Normalment es memoritza fins al 9 × 9.

Vegeu també 
 Algorisme de multiplicació
 Quadrat vèdic

Aritmètica